Фінал Кубка Іспанії з футболу 2003 — футбольний матч, що відбувся 28 червня 2003 року. У ньому визначився 101-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2003 у футболі
2003 в іспанському спорті